Jeanne est un nom propre, utilisé notamment comme prénom ou nom de famille.

Prénom 
 Jeanne est la forme féminine du prénom Jean qui signifie « Dieu pardonne », « Yahvé est miséricordieux » en hébreu. Jeanne demeurait le prénom féminin le plus répandu du Moyen Âge au . Ce prénom fut porté par plusieurs souveraines, figures historiques et légendaires :
 
 
 Jeanne d'Albret
 
 
 Jeanne d'Autriche (1535-1573)
 Jeanne d'Autriche
 
 
 
 Jeanne de Brabant
 Jeanne de Flandre dite Jeanne la Lionne, qui après la capture de son époux Jean de Montfort poursuivit la lutte contre Charles de Blois et ...
... Jeanne de Penthièvre lors de la guerre de Succession de Bretagne également appelée ...
...« guerre des deux Jeanne ».
 
 
 
 
 Jeanne de Penthièvre
 
 
 la papesse Jeanne
 Jeanne la Myrophore, personnage du Nouveau Testament.
 Jeanne d'Arc, guerrière, mystique, sainte,
 Jeanne Hachette, habitante de Beauvais qui se distingua dans la défense de sa ville contre Charles le Téméraire.
 Jeanne Lenormant d'Etiolles, marquise de Pompadour (1721-1764), favorite du roi Louis XV de France
Jeanne Bécu, comtesse du Barry (1743-1793), favorite du roi Louis XV de France

 Parmi ses variantes ou dérivés : Giannina, Gina, Giovanna, Giovannina, Iona, Ionna, Jana, , Janel, Janelle, , Janette, Janice, Janick, Janie, Janik, Janique, Janis, Janna, Janne, Janette, Jannice, Jannick, Jannik, Janny, Jany, Janyce, Janys, Jeanne d’Arc, Jeanne-Marie, Jeanneton, , Jeannick, Jeannie, Jehane, Jehanne, Joan, Juana, Juanita, Vanina, Yanna (forme bretonne) .

 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Jeanne.

Saintes et bienheureuses chrétiennes 
 Plusieurs saintes ou bienheureuses portent le nom de Jeanne : voir

Nom de famille 
Jeanne est un patronyme français répandu en Normandie, principalement dans le Calvados, la Manche et la Seine-Maritime.
 

 Charles Jeanne (1800-1837), révolutionnaire français.
 Henri-Georges Jeanne (1877-1947), plus connu sous le pseudonyme H. J. Magog, auteur de romans populaires et policiers.
 Lucie Jeanne (1976-), actrice française.
 Patrick Jeanne (1948-), homme politique français.
 Vincent Jeanne (1991-), patineur de vitesse sur piste courte français.
 Yvonne Jeanne (1910-), nageuse française.

Œuvres

Cinéma 

Jeanne, film de Georges Marret de 1934 ;
Jeanne et le Garçon formidable, film d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau, de 1998 ;
Jeanne, court métrage français réalisé par Nicolas Khamsopha (2015).
Jeanne, court métrage français réalisé par Marie Carpentier et Éléonore Gurrey (2018)
Jeanne, film français réalisé par Bruno Dumont, en 2019.

Théâtre  
 Jeanne, pièce de théâtre d'Henri Duvernois.

Autres  
 Jeanne, roman de George Sand de 1844 ;
 Jeanne, manga de Yoshikazu Yasuhiko de 2003 ;
 Jeanne, chanson de Georges Brassens de l'album Les Trompettes de la renommée (1962) ;
 Jeanne, une chanson de Laurent Voulzy, extraite de l'album Lys & Love, en 2011.

Société 
 Jeanne (dont le nom fait référence à Jeanne d'Arc) est un micro-parti politique français créé en  pour contribuer au financement des activités du Front national.
 L'Affaire Jeanne, une affaire politico-financière liée au micro-parti Jeanne.

Autres 
 Jeanne, nom donné à un ouragan en 2004.
 Jeanne, cratère situé sur la planète Vénus.
 Une dame-jeanne, grosse bouteille le plus souvent en verre, parfois en grès.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 Jeannine, Janine

Lien externe 

Homonymie de prénom
Patronyme normand